Noctic kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Noctic, Chamula, Chiapas, 
 Noctic, Larráinzar, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar